Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2007/08 (DDM) war die 73. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 26. bis zum 29. Oktober 2007 in Bad Wildungen statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt. Martin Horn stellte mit 2,647 im BED einen neuen Meisterschaftsrekord auf.

Markus Dömer wurde nach der ersten Partie wegen grob unsportlichen Verhalten im Rahmen der Meisterschaft disqualifiziert.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde nicht ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2007
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Bad Wildungen